Беломутово — название населённых пунктов.

Россия 
 Беломутово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Беломутово — деревня в Ленинском районе Тульской области.